Bearman ist der Familienname folgender Personen:
 Oliver Bearman (* 2005), britischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Bearman-Gletscher, Gletscher auf der Thurston-Insel, Antarktis